ATK motorcycles, fabricant de motocicletes fora d'asfalt.
 A.T. Kearney, empresa d'assessoria directiva.
 Accessibility Toolkit, joc d'eines de desenvolupament de programari GNOME.
 Aeroport d'Atqasuk Edward Burnell Sr. a Atqasuk (Alaska) (codi IATA: ATK).
 Alliant Techsystems, contractista aeroespacial i de defensa estatunidenc de nivell mitjà.
 Amateur Teen Kingdom, empresa de distribució de pornografia per Internet.
 America's Test Kitchen, programa de cuina emès a PBS
 Andrew Toolkit, part d'Andrew Project utilitzada per crear i distribuir documents.
 Tirosina-cinasa de Bruton, proteïna.